Medley kan syfta på:
 Medley – en gren inom simning
 Medley – en typ av musiksammansättning, se potpurri
 Medley (tecknad serie) – en tecknad serie
Medley (företag) – ett svenskt företag som driver bad- och friskvårdsanläggningar

Geografi

Antarktis 

 Medley (ö),

USA 

 Medley, Florida – ort, Florida, Miami-Dade County,